Рафаэ́ль Канси́нос-Ассéнс (, 24 ноября 1882, Севилья — 6 июля 1964, Мадрид) — испанский писатель и переводчик.

Биография 
Из бедной семьи, среди его родственников по отцовской линии — Рита Хейворт (собственно Маргарита Кармен Кансино). Мать — набожная католичка, по отцу — потомок сефардов. С 15-ти лет жил в Мадриде. Отличался феноменальной способностью к языкам. В начале XX в. присоединился к испанскому модернизму, печатался в мадридских журналах, посещал литературные кафе, вошел в столичную богему. Был знаком с Р. Дарио, Р. М. дель Валье-Инкланом, Х. Р. Хименесом, Антонио Мачадо, Р. Гомесом де ла Серна и др. После 1914 возглавил авангардные поиски испанских и латиноамериканских писателей, стал одним из основателей ультраизма. Издавал журнал Сервантес, печатался в журналах авангарда Греция, Урна и др. Познакомился с Максом Нордау, Уолдо Фрэнком, переписывался с Пьером Реверди, сблизился с Висенте Уидобро, Гильермо де Торре, Хорхе Луисом Борхесом, который с тех пор считал его литературным наставником.

После победы франкизма до конца жизни был во внутренней эмиграции, печатался в Латинской Америке, подвергался преследованиям цензуры: ему были запрещены выступления в печати, переводы выходили без указания его имени. После смерти писателя некролог появился лишь в одном испанском издании — мадридской газете ABC, за его гробом шли семь человек.

Творчество 
Дебютировал как поэт книгой псалмов Семисвещник (1914). Был известен прежде всего экспериментальной прозой, эссеистикой и переводами: перевел сочинения Лукиана, Юлиана Отступника, Коран, Сказки тысячи и одной ночи, средневековых персидских поэтов, древнюю и новую еврейскую словесность (Сокровища Талмуда, 1919, и др.), русских писателей (Тургенева, Достоевского, Льва Толстого, Максима Горького, Леонида Андреева), Гёте, Шиллера, Бальзака, Барбе д'Оревильи, Шпиттелера, Пиранделло, Г. Деледду, О. Уайльда, Голсуорси, Г. Уэллса, Р. Тагора и многих других.

В романах и эссе уделял большое внимание эротической теме, что для испанского католического традиционализма выглядело скандальным, однако эротика входила в арсенал непременных эстетических средств модернизма и авангарда.

Посмертная судьба 
После смерти Кансиноса-Ассенса была опубликована его новаторская книга-коллаж Роман одного литератора, включившая фрагменты дневников и мемуаров многих лет, и роман Богема. С 2005 в Национальной библиотеке Испании действует Фонд-архив Рафаля Кансиноса-Ассенса. В 2006 издательство Ковчег начало систематическую публикацию огромного литературного наследия писателя.

Избранные произведения

Поэзия 
 El candelabro de los siete brazos (Psalmos) (1914)

Романы 
 La encantadora (1916)
 El eterno milagro (1918)
 La madona del carrusel (1920)
 El movimiento V.P. (1920)
 En la tierra florida (1920)
 La huelga de los poetas (1921)
 La señorita Perséfone (1923)
 Las luminarias de Hanukah (1924)
 La novela de un literato: hombres, ideas, efemérides, anécdotas (1982, переизд. 1996, 2005, 2007)
 Bohemia: novela póstuma (2002)

Эссе 
 Estética y erotismo de la pena de muerte; Estética y erotismo de la guerra (1916)
 El divino fracaso (1918)
 Poetas y prosistas del novecientos (España y América) (1918)
 España y los judíos españoles (1920)
 Salomé en la literatura (1920)
 Ética y estética de los sexos (1921)
 Los temas literarios y su interpretación (1924)
 Los valores eróticos en las religiones: De Eros a Cristo (1925)
 Los valores eróticos en las religiones: El amor en el Cantar de los Cantares (1930)
 Evolución de los temas literarios (La copla andaluza.--Toledo en la novela.--Las novelas de la torería.--El mito de don Juan)  (1936)
 Los judíos en la literatura española (1937)
 Mahoma y el Korán (1954)

Переписка 
 Correspondencia Rafael Cansinos Assens, Guillermo de Torre: 1916—1955. Madrid: Iberoamericana, 2004

Сводные издания 
 Obra crítica. 2 vol. Seville: Diputación de Sevilla, 1998

Признание 
Премия Испанской Королевской академии за литературную критику (1925).

Примечания

Литература 
 Borges J.L. Definición de Cansinos Assens. Buenos Aires: Martin Fierro, 1924
 Linares A. Fortuna y fracaso de Rafael Cansinos-Asséns. Sevilla: Gráficas del Sur, 1978
 Fuentes Florido F. Rafael Cansinos Assens novelista, poeta, crítico, ensayista y traductor. Madrid: Fundación Juan March, 1979
 Chiappini J.O. Borges y Cansinos-Asséns. Rosario: Zeus Editora, 1995
 Oteo Sans R. Cansinos-Assens: entre el modernismo y la vanguardia. Alicante: Editorial Aguaclara, 1996
 Estrella Cózar E. Cansinos Assens y su contexto crítico. Granada: Universidad de Granada; Diputación de Granada, 2005
 Борхес Х. Л. К определению Кансиноса-Ассенса// Он же Собрание сочинений. Т.I. СПб: Амфора, 2005, с. 57—60

Ссылки 
 Сайт Фонда Кансиноса-Ассенса

Персоналии по алфавиту
Писатели Испании
Переводчики Испании
Эссеисты Испании
Эссеисты по алфавиту
Родившиеся в 1882 году
Родившиеся в Севилье
Умершие в 1964 году
Умершие в Мадриде
Прозелиты в иудаизме
Переводчики с русского на испанский
Переводчики Иоганна Вольфганга фон Гёте
Переводчики Фёдора Достоевского
Переводчики Льва Толстого
Переводчики Уильяма Шекспира